IPL, sigle composé des trois lettres I, P et L, peut désigner :
  (en français, lumière intense pulsée) ;
 , littéralement chargement du programme initial, c'est-à-dire démarrage d'un ordinateur ;
 , une compétition de cricket organisée en Inde ;
 Institut Pasteur de Lille, une  fondation privée totalement indépendante de l'Institut Pasteur de Paris ;
 Institut polytechnique de Lyon, un regroupement de  d'ingénieurs ;
 Institut Paul Lambin, intégré dans la Haute École Léonard de Vinci.